Leffer ist der Name folgender Personen:
 Adam Leffer (1820–1883), deutscher Politiker, Abgeordneter (Bayerische Landtag)

Leffer steht zudem für:
 Hans Leffer, Unternehmen, Stahl- und Apparatebau, Saarbrücken